Universidade Católica de Brasília — instituição privada de ensino superior de Brasília
 Universidade Castelo Branco — instituição privada de ensino superior do Rio de Janeiro
 União de Ciclistas do Brasil — associação de direito privado sem fins econômicos

Desambiguações de siglas